Pluciński ist der Familienname folgender Personen:

 Leon Pluciński (1875–1935), polnischer Politiker
 Andrzej Pluciński (1915–1963), polnischer Basketballspieler